Ungerer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ungerer (1813–1879), Straßburger Uhrmacher und Turmuhrenfabrikant
 Alfred Ungerer (1861–1933), Straßburger Uhrmacher und Turmuhrenfabrikant
 August Ungerer (1860–1921), deutscher Ingenieur und Straßenbahnbauer
 Auguste Théodore Ungerer (1822–1885), Straßburger Uhrmacher und Turmuhrenfabrikant
 Dietrich Ungerer (1933–2013), deutscher Sport- und Sicherheitswissenschaftler
 Emil Ungerer (1888–1976), deutscher Philosoph und Biologe
 Eva Leitzke-Ungerer (* 1954), deutsche Romanistin
 Friedrich Ungerer (* 1937), deutscher Anglist
 Hilarios Ungerer (* 1941), deutscher Bischof in der Freikatholischen Kirche
 Holger Ungerer (* 1944), ehemaliger deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Jacob Ungerer (1840–1920), deutscher Bildhauer
 Klaus Ungerer (* 1969), deutscher Schriftsteller, Journalist und Satiriker
 Lilith Ungerer (1944–2000), deutsche Schauspielerin
 Markus E. Ungerer (1967–2019), deutscher Sachbuchautor
 Miriam Ungerer (1928–2015), US-amerikanische Autorin
 Paul Ungerer (1912–1982), deutscher Kaufmann
 Théodore Ungerer (1894–1935), Straßburger Uhrmacher
 Tomi Ungerer (1931–2019), französischer Grafiker und Illustrator
 Ulrike Ungerer-Röhrich (* 1948), deutsche Sportwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Unger (Familienname)
 Ungererbad
 Ungererbahn